Bhattacharya (Bengalisch: , ) ist ein Familienname bengalischer Herkunft. Folgende Personen tragen ihn:

 Abhi Bhattacharya (1921–1993), indischer Schauspieler
 Amit Bhattacharya (* 1961), US-amerikanischer Kameramann
 Anil Kumar Bhattacharya (1915–1996), indischer Statistiker
 Ardhendu Bhattacharya (1955–1992), indischer Filmregisseur
 Arindam Bhattacharya (* 1989), indischer Fußballspieler
 Arundhati Bhattacharya (* 1956), indische Bankmanagerin
 Basu Bhattacharya (1934–1997), indischer Filmregisseur
 Bijon Bhattacharya (1917–1978), indischer Autor
 Birendra Kumar Bhattacharya (1924–1997), indischer Autor
 Buddhadeb Bhattacharya (* 1944), indischer Politiker
 Debashish Bhattacharya (* 1963), nordindischer klassischer Gitarrist
 Deben Bhattacharya (1921–2001), bengalischer Musikethnologe
 Dhiraj Bhattacharya (1905–1959), indischer Schauspieler
 Dipankar Bhattacharjee (* 1972), indischer Badmintonspieler
 Haridas Bhattacharya (1920–2005), indischer Filmregisseur
 Jay Bhattacharya (* 1968), US-Mediziner, Stanford
 Kamalakanta Bhattacharya (1853–1936), indischer Autor
 Manoranjan Bhattacharya (1889–1954), indischer Schauspieler
 Ritwik Bhattacharya (* 1979), indischer Squashspieler
 Shipra Bhattacharya (* 1954), indische Malerin
 Sukanta Bhattacharya (1926–1947), indischer Autor
 Sushil Bhattacharya († 2015), indischer Fußballspieler und -trainer
 Tarun Bhattacharya (* 1957), indischer Musiker

Siehe auch:
 Bhattacharyya
 Bhattacharjee